Cassandra kan syfta på:

 Cassandra – ett kvinnonamn samt personer med namnet
 Cassandra – person i den grekiska mytologin, se Kassandra
 Cassandra (sång av ABBA) – en sång från 1982
 Cassandra, Pennsylvania – en kommun i USA
 Cassandra Oil – ett företag i Sverige

Se även
 Kassandra (olika betydelser)